Die Gibraltar Darts Trophy 2019 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 27. bis zum 29. September 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) ausgetragen. Es war das dreizehnte Event der European Darts Tour 2019, welche im Rahmen der Pro Tour 2019 durchgeführt wurde. Austragungsort war die Tercentenary Sports Hall in Gibraltar.

Im Spiel gegen seinen Landsmann James Wade, gelang dem Engländer Dave Chisnall ein Nine dart finish. Dieser war sein erstes perfektes Leg bei einem European Tour-Event und der fünfte insgesamt bei der diesjährigen European Tour. Das Finale verlor er jedoch gegen den Polen Krzysztof Ratajski, welcher ihn mit 8:2 legs besiegen konnte. Es ist sein erster European Tour-Titel.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Gerwyn Price
  Dave Chisnall
  James Wade
  Daryl Gurney
  Krzysztof Ratajski
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Glen Durrant
  Jonny Clayton
  Jermaine Wattimena
  Rob Cross
  Michael Smith
  Nathan Aspinall

Sieger des UK Qualifier
  Jamie Hughes
  Ritchie Edhouse
  Steve Beaton
  Chris Dobey
  Carl Wilkinson
  Keegan Brown
  Matt Clark
  Paul Rowley
  Tony Newell
  William O’Connor
  Justin Pipe
  Darren Webster
  Ryan Joyce
  Scott Taylor
  Ryan Meikle
  Robert Thornton
  Kirk Shepherd
  Steve West

Sieger des European Qualifier
  Jeffrey de Zwaan
  Danny Noppert
  Kim Huybrechts
  Darius Labanauskas
  Dimitri Van den Bergh
  José de Sousa

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Michael Rosenauer
  Wessel Nijman

Sieger des Host Nation Qualifier
  David Francis
  Antony Lopez
  Dyson Parody
  Justin Hewitt

Nordic & Baltic Qualifier
  Cor Dekker

East Europe Qualifier
  Krzysztof Kciuk

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.tv

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019